Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1987/88 (DDM) war die 54. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 25. bis zum 26. November 1987 in Berlin statt.

Geschichte 
Örtlicher Organisator und Ausrichter im Auftrag des Deutschen Billard-Bunds (DBB) war der BC International Berlin, in dessen Räumlichkeiten auch das Turnier durchgeführt wurde.

Nach der Niederlage in der Gruppenphase gegen den Titelverteidiger Edgar Bettzieche startete der Marler Günter Siebert seinen Siegeszug. In der KO-Runde gab es drei Siege. Im Finale gewann er den dritten und damit entscheidenden Satz gegen Lokalmatador Christian Zollner sogar mit 15:0. Damit sicherte sich Siebert bereits seinen fünften Deutschen Meistertitel im Dreiband. Das Spiel um Platz drei konnte der Essener Norbert Ohagen durch einen 2:1 Satzsieg gegen den Berliner Hans Diermeier für sich entscheiden.

Die Ergebnisse in der deutschen Billard-Zeitung, die jetzt Billard-Sport hieß, waren sehr unvollständig.

Modus 
Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem bis 15 Punkte mit zwei Gewinnsätzen mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)

 Höchstserie (HS)

Turnierverlauf

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1987
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Berlin